Název Porta Bohemica (Brána Čech) má více významů:

 Porta Bohemica – latinské pojmenování České brány, kaňonovitého údolí Labe v Českém středohoří na severu Čech
 Mikroregion Porta Bohemica – mikroregion se sídlem v obci Kamýk (okres Litoměřice)
Porta Bohemica (evropsky významná lokalita) - chráněné území přírody
 Porta Bohemica (loď) – výletní loď Porta Bohemica a osobní loď Porta Bohemica 1 provozované na Labi
 Porta Bohemica (vlak) – vlak kategorie InterCity jezdící mezi Prahou a Hamburkem
 Via Porta Bohemica – označení dálnice mezi Prahou a Drážďany (česká dálnice D8 a německá A17)